Наваморалес ()  —  муниципалитет в Испании, входит в провинцию Саламанка в составе автономного сообщества Кастилия и Леон. Занимает площадь 17,53 км². Население — 142 человека (на 2003 год). Расстояние до административного центра провинции — 71 км.

Покровителем города считается Вирхен дель Росарио.

Фотографии

Население

Примечания

Ссылки 
 [www.navamorales.co.nr Web dedicada a Navamorales]
 Foro web sobre Navamorales
  Mapa de Google maps
 Página web dedicada a Navamorales
 Predicción meteorológica para Navamorales
 Web dedicada al juego de la Calva
 Diputación de Salamanca: Índice de municipios 
 Página web y foro dedicado a Navamorales, especialmente desde Argentina 
 Música tradicional salmantina
 Mancomunidad del Alto Tormes

Муниципалитеты Саламанки